Полие́вкт (, , ) — имя греческого происхождения:  — «долгожданный, вожделенный, желанный» от  — «большой, долгий, значительный» +  — «желаемый, желанный». Варианты: Полиект, Полуект, Полуэкт. От имени образовалась русские фамилии Полуэктов и Полуектов.

Именины 
9 января по старому стилю, 22 января по новому стилю

Известные носители имени

Архонты Афин 
 Полиевкт (или Эвбул ?) (277—276)
 Полиевкт (248—247) Фесмофет Хэрефон

Христианские мученики 
 Полиевкт, мученик. Память 1 августа
 Полиевкт Мелитинский (ум. 10 января 259) — мученик. Память 9 января
 Полиевкт Месукевийский или Грузинский (ум. ок. 100—130) — мученик. Память 15 апреля
 Полиевкт Кесарийский (Каппадокийский) (III века н. э.) — мученик. Память 19 декабря
 Полиевкт Угличский (ум. 1609), преподобномученик, погибший при разорении Углича поляками в Смутное время. Память в Православной церкви 23 мая (5 июня) (собор Ростово-Ярославских святых)

Церковные деятели 
 Полиевкт второй Златоуст (ум. 970) — патриарх Константинопольский (956—970)
 Полиевкт (Пясковский) — епископ Рязанский и Зарайский Русской православной церкви (1900—1902)
 Полиевкт (Финфинис) (1912—1988) — митрополит Анейский Константинопольской православной церкви.

Прочие 
 Полиевкт из Сфетта — афинский государственный муж и оратор, друг Демосфена
 Полиевкт (нач. III века до н. э.) — древнегреческий скульптор из Афин. Автор портретной статуи Демосфена (280 год до н. э.)

См. также 
 Полуэктов
 Полуектов

Ссылки 
 Мученик Полиевкт

Примечания 

Имена греческого происхождения
Мужские имена